Hochreut ist der Name folgender geographischen Objekte:

Ortsteile:
 Hochreut (Deggendorf), Einöde der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hochreut (Ering), Einöde der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hochreut (Untergriesbach), Einöde von Markt Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hochreut (Vilshofen), Weiler der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Hochreut (Waldkirchen), Einöde der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Berge:
 Hochreut (Bayerischer Wald) (723 m), Berg bei Widstatt, Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Hochgreut
 Hochreuth
 Hochreit